Анна Васильевна Мазала (; 22 декабря 1925, д. Закаливье, Лепельский район, Борисовский округ, БССР, СССР — 11 августа 2013, Лепель (по другим данным, д. Поплавки), Витебская область, Белоруссия) — свинарка колхоза имени Жданова Лепельского района Витебской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 22 декабря 1925 года в деревне Закаливье Лепельского района Борисовского округа БССР (ныне в Витебской области, Белоруссия).

В 1944 году трудоустроилась в колхоз «Красный луч», в 1947 году становится бригадиром полеводческой бригады, свинаркой, затем секретарём парторганизации колхоза имени Жданова Лепельского района Витебской области Белорусской ССР. С 1959 года — заведующая свинофермой в колхозе имени Жданова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года «за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась делегатом XXIV съезда КПСС (1971), депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва, членом ЦК Коммунистической партии Белоруссии, членом бюро Витебского обкома партии.

Жила в городе Лепель (по другим данным, д. Поплавки) Витебской области, скончалась 11 августа 2013 года.

Награждена орденом Ленина (22.03.1966), медалями. Почётный гражданин города Лепель.

Примечания

Литература 
 Мазала Ганна Васільеўна // Памяць: Лепельскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Л. В. Ланікіна [і інш.]; уклад.: В. Я. Ланікіна, А. У. Стэльмах; мастак Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Беларусь, 1999. — С. 567.
 Мазало Анна Васильевна // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. — Кн. 2. — С. 96.
 Мазало Анна Васильевна // Слава и гордость земли Витебской : биографический справочник / сост. М. Н. Пригожий; редкол.: М. П. Кузьмич [и др.]. — Витебск : Витебская областная типография, 2009. — С. 269.
 Шлык Ф. Е. Лепель: историко-экономический очерк. Минск, 1976.
 Лепельский район. Минск, 2012.
 Гарбачоў, М. Герой мірнага часу / М. Гарбачоў // Лепельскі край. — 2016. — 8 крас. — С. 2.
 Героі-землякі // Лепельскі край. — 2009. — 11 верас. — С. 3.
 Кавалеўскі, С. Гераічная Ганна Васільеўна / С. Кавалеўскі // Народнае слова. — 2004. — 18 мая. — С. 5.
 Кавалеўскі, С. Гераічная жынчына / С. Кавалеўскі // Народнае слова. — 2005. — 24 снеж. — С. 5.
 Крывец, М. Зорка героя / М. Крывец // Лепельскі край. — 2005. — 30 снеж. — С. 1.
 Міхно, У. Залатая зорка Героя / У. Міхно // Лепельскі край. — 2010. — 9 лістап. — С. 4.
 Осовская, Е. На скрижалях истории / Е. Осовская // Лепельскі край. — 2013. — 13 верас. — С. 2.
 Телятко, Е. Зуб мудрости / Е. Телятко // Віцебкі рабочы. — 2001. — 4 студз. — С. 2.
 Хаванскі, В. «…Шелками вышито Судьбы моей простое полотно» / В. Хаванскі // Лепельскі край. — 2000. — 19 снеж. — С. 1-2.
 Шушкевіч, А. Жыццё, як песня / А. Шушкевіч // Вiцебскі рабочы. — 2005. — 24 снеж. — С. 1.

Делегаты XXIV съезда КПСС
Бригадиры колхозных бригад
Животноводы СССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Члены ЦК КП Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании